Mandra Kuji In
 Mandra (Sokolac), village de Bosnie-Herzégovine
 Mândra, commune roumaine de Transylvanie. 
 Richard de Mandra, baron italo-normand du royaume de Sicile

Homonymie de toponyme